Mapou steht für:

 Mapou, Ortschaft auf Mauritius
 Île Mapou, Insel der Salomon Islands 

Mapou ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Mapou (* 1958), Politiker aus Neukaledonien